Il y a eu plusieurs «  » et plusieurs familles portant le titre de « seigneur de Montfort ». Les plus connus sont les comtes et ducs de Montfort-l'Amaury et la maison de Montfort-sur-Meu.

Articles connexes 
 Familles de Montfort
 Liste des comtes de Montfort

Montfort